Latil peut désigner :
 une entreprise de construction de véhicules : Latil (entreprise) ;
 Georges Latil (1878-1961), le créateur de cette entreprise, 
 Joseph Latil (1752-1817), député aux États généraux de 1789
 Jean-Baptiste de Latil (1761-1839), ecclésiastique français
 François Vincent Latil (1796-1890), peintre français
 Alexandre Latil (1814-1851), poète américain d’expression française
 Léo Latil (1890-1915), poète français tué au combat au cours de la Première Guerre mondiale
 Pierre de Latil (1905 - ?), écrivain français pour la jeunesse et journaliste scientifique
 Jean-Claude Latil (1932-2007), peintre français

Homonymie de patronyme